Начикоком има више значења:

 Начикоком (Сотута), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Начикоком (Јаскаба), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику